Alexandrosz Numeniosz, 2. századi görög grammatikus
 Alexandrosz Numeniosz, 2. századi görög szónok, az előbbi fia